Folgende Liste sortiert Staaten und einige abhängige Gebiete nach ihrer anteilsmäßigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien umfassen die Stromerzeugung aus Wasserkraft, Sonnen- und Windenergie, Biomasse, Abfall, Geothermie sowie Wellen- und Gezeitenkraftwerken. 2020 deckten erneuerbare Energieträger knapp 29 Prozent des weltweiten Strombedarfs. 1985 waren es noch knapp 21 Prozent. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger am gesamten weltweiten Primärenergieverbrauch lag 2019 bei knapp 11 Prozent.

Rangliste 

Länder sind nach dem Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt sortiert.

Historische Entwicklung 
Entwicklung des Anteils erneuerbarer Energien am Strommix in verschiedenen Regionen und ausgewählten Ländern seit dem Jahre 1985.

Länder mit größter installierter Kapazität 
Folgende Länder hatten 2020 die größte Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energien installiert.

Siehe auch 
 Energiewende nach Staaten

Einzelnachweise 

!
Liste (Energiewesen)
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien